Sanbongicola nakagawai är en ringmaskart som beskrevs av Kishio Hatai och Masuda 1973. Sanbongicola nakagawai ingår i släktet Sanbongicola, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nakagawai